Feit ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Feit (1927–2012), deutscher Jurist
 Bernie Feit (* 1969), österreichischer Theater-, Film- und Fernsehschauspieler
 Christian Feit (1921–2017), deutscher Diplomat
 Hans Feit (1904–?), deutscher Politiker (NSDAP)
 Luc Feit (* 1962), luxemburgischer Schauspieler
 Peter Feit (1883–1968), thailändischer Komponist (u. a. der thailändischen Nationalhymne Phleng Chat), siehe Phra Chenduriyang
 Pierre W. Feit (* 1941), deutscher Hautboist und Musikprofessor
 Walter Feit (1930–2004), US-amerikanischer Mathematiker
 Wilhelm Feit (1867–1956), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Satz von Feit-Thompson, Satz aus dem mathematischen Teilgebiet der Gruppentheorie
 Feith
 Feid
 Faith
 Veit
 Fait
 Fajt
 VAIT